Ait Makhlouf kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Aït Makhlouf, ort, Fès-Boulemane, 
 Ait Makhlouf (kommun i Marocko), Souss-Massa-Draâ, Taroudannt, 

Robotskapade Marockoförgreningar